Teerikallio kan syfta på följande platser:

Finland 

 Teerikallio (ö, lat 61,69, long 21,52), Satakunta, Björneborg, 
 Teerikallio (ö, lat 61,80, long 21,50), Satakunta, Björneborg, 

Robotskapade Finlandförgreningar